Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Michigan.

 
Michigan
Oameni